Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 64-es, továbbá 64A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 64-es villamos (Budapest)megszűnt
 64A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 64-es villamos (Bécs)megszűnt